Olszowa (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Kępiński, woiwodschap Groot-Polen
 Olszowa (Klein-Polen), een plaats in het Poolse district Tarnowski, woiwodschap Klein-Polen
 Olszowa (Łódź), een plaats in het Poolse district Tomaszowski, woiwodschap Łódź
 Olszowa (Mazovië), een plaats in het Poolse district Radomski, woiwodschap Mazovië
 Olszowa (Opole), een plaats in het Poolse district Strzelecki, woiwodschap Opole